Hunnewell, une ville du comté de Sumner au Kansas.
 , une communauté non incorporée du comté de Greenup au Kentucky.
 Hunnewell, une ville du comté de Shelby, dans le Missouri.
 , une propriété située à Wellesley (Massachusetts).

 , un financier du chemin de fer.
 , éditrice américaine.